Desa Karangjoho kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangjoho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 110,76), 
 Desa Karangjoho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 109,49), 
 Desa Karangjoho (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar